Женская сборная Норвегии по кёрлингу — представляет Норвегию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Норвегии (, ). Считается одной из самых сильных сборных мира.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Норвегия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Норвегии

См. также 
 Мужская сборная Норвегии по кёрлингу
 Смешанная сборная Норвегии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Норвегии по кёрлингу
 Сборная Норвегии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Норвегии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Норвегии по кёрлингу

Норвегия
Кёрлинг в Норвегии
Кёрлинг
Женский кёрлинг